Geuzen- en Statenkwartier een wijk in Den Haag
Statenkwartier (Maastricht) een wijk in Maastricht
Statenkwartier (Arnhem) een wijk in Arnhem